Interpol est une organisation internationale de coopération policière.
 Interpol est un groupe de rock indépendant américain.
 Interpol est le titre du quatrième album de ce groupe, publié le .
 Interpol est un téléfilm documentaire retraçant l'histoire de l'organisation internationale.
 Interpol est une série télévisée française.

Voir aussi
Interpal